Arès (également appelé Arlès) est un personnage de fiction, apparu dans la version animée du manga Saint Seiya. Il s’agit d’un nom couramment utilisé dans une partie de la série, ainsi que dans certains produits dérivés pour désigner le Grand Pope en habit rouge (habit inexistant dans le manga).

L'ombre du Grand Pope 

Arlès est le chevalier de l'autel qui était le successeur de Hakurei de l’Autel (qui apparaît dans la phase The Lost Canvas de l'anime /manga). Arlès est le prédécesseur de Nicole de l’Autel, dans Gigantomaquia. Le chevalier d’argent de l’Autel, le Second  Le Pope II, ont dit en japonais que c’est son ‘’Kagemusha ", littéralement ‘’L’Ombre du Guerrier ". C'est un terme utilisé pour désigner un leurre poétique, le mot signifie " Protecteur ", " Suiveur ", " Ombre ", " Double ", garde du corps et assistant du Grand pope.

 Série d'animation 

Dans l’épisode 16, on apprend que le Sanctuaire a bien changé. Deux versions peuvent expliquer ce phénomène :
 Ce changement pourrait être dû à la mort du Grand Pope (Shion), qui a été remplacé par son frère Arès, dont Saga usurpera l'identité.
 Ce changement pourrait être dû au revirement de personnalité de Saga (sous l’identité de Shion), le vrai Pope ayant été assassiné treize ans auparavant.

Arès enverra tour à tour des mercenaires puis des Chevaliers d'Argent pour récupérer l’Armure d’Or. Lorsque ceux-ci échouent, il révèle le véritable nombre des Armures d’Or et envoie Aiolia, Chevalier d'Or du Lion, pour se débarrasser des Chevaliers de Bronze.

Aiolia apprendra finalement de la bouche de Saori Kido que 13 ans auparavant, Arès tenta de la tuer avec une dague. Aiolos, son frère, s’interposa et fit tomber par la même occasion le masque de l’agresseur, découvrant son visage, et son identité…

Fou de rage, Aiolia retourna au Sanctuaire pour demander des comptes au Pope, qui lui lança son attaque de L’illusion démoniaque, lui infligeant un lavage de cerveau. Il avait auparavant utilisé cette technique sur Guilty, le maitre d’Ikki et sur le Seigneur Cristal, celui de Hyôga.

Dans l’épisode 41, Saori émet l’hypothèse qu'Arès et le précédent Pope ne seraient en fait qu’une seule et même personne.

Le nom d’Arès finira par la suite par disparaître totalement de la série, le nom "Grand Pope" n'étant relié que par celui de "Shion", puisque finalement Arès n'a jamais été Grand Pope, tué et usurpé par Saga.

 Side Story 2 

Cette histoire ne rentre pas dans la chronologie du manga, mais dans celle de la série d’animation afin de tenter d’éclaircir la situation Shion/Arès/Saga. Elle n’est pas non plus l’œuvre de Masami Kurumada, et n’est pas non plus supervisée par lui.

Shura a fini sa formation de Chevalier et retourne au Sanctuaire, où il est accueilli par Shion et Aiolos. On apprend qu’Arès est un Chevalier d’Argent, et qu’il aide son frère dans sa fonction de Pope.

Un soir, un inconnu masqué et vêtu des écailles de Mariners, les guerriers de Poséidon, attaque Shion. Mais l’agresseur est contraint de fuir à cause de l’intervention d’Aiolos, Arès et Shura qui le blesse au bras. 
Saga arrive peu après et Arès remarque que son bras saigne…

Il lui demande de le suivre dans une pièce et Saga, se rendant compte que le frère du Pope a compris que c’était lui qui avait attaqué Shion, le tue et enfile son masque et sa soutane. Saga s’écrie : . Un mois plus tard, on apprend que le Pope Shion est mort et qu'Arès a pris sa place (ce qui est incohérent avec l’anime, car dans ce dernier, Shion ne meurt officiellement qu’après le départ de Seiya).

À la fin de l’histoire, on assiste à nouveau à la tentative de meurtre d’Arès/Saga sur Athéna bébé.

 Hadès Special 
Dans ce résumé des 114 premiers épisodes, il est dit cette fois que Saga tua Arès et qu’il usurpa son identité. À ce moment précis, on revoit l’extrait de l’épisode 71 où Saga tue le Pope sur le Mont Étoilé (Star Hill). Donc d’après ce résumé, le corps que Marine a trouvé sur le Mont Étoilé est celui d’Arès.

Plus tard il nous est raconté que : . L’hypothèse de Saori était donc effectivement fausse. Et c’est bel et bien Shion qui a remis l’armure de Pégase à Seiya.

NB : Dans le chapitre du Sanctuaire de la Série Hadès, le vieux maître présente Shion comme l'ancien Grand Pope assassiné par Saga. Il est à noter que bien que la série Hadès reprenne relativement fidèlement l'histoire du manga, elle ne renie pas pour autant le canon de la série TV, et réaffirme l'existence de Crystal et d'Ares.

 Autre 
Le nom Arès a resurgit plus récemment dans Saint Seiya épisode G où il désigne l’identité que Saga compte usurper en endossant l’habit rouge du Pope similaire à celui présent dans l’anime. En effet Saga compte ainsi accaparer les attributs du dieu grec de la guerre, l’un des pires ennemis d’Athéna.

Le nom Grand Pope Ares est également inscrit au dos de la boite de la Myth Cloth de Saga pour désigner le Pope en habit rouge de l’anime et qui est fourni avec divers accessoires (dont la dague) dans cette boite.

 Conclusion 
L’intrusion d’Arès a créé un véritable casse-tête dans l’histoire de la série d’animation de Saint Seiya''. En regroupant toutes les sources, nous pouvons tirer au clair une conclusion acceptable.

Arès est donc le petit frère de Shion et un ancien chevalier d'argent, probablement celui de l'Autel, puisque d'après le Taizen, Gigantomachia et Saint Seiya : The Lost Canvas, les Silver Saints de l'Autel servent généralement de suppléants au Pope dont leur fonction est de servir d'une part de double éventuel pour le protéger des tentatives d'assassinat, et d'autre part de remplir ses fonctions si celui-ci venait quand même à périr.

Après la sélection d'Aiolos sur Saga en tant que nouveau Grand Pope, Saga tua les deux frères Arès et Shion, et prit officiellement la place d'Arès en annonçant la mort de Shion, qui devait remplacer le Grand Pope en cas de décès de son frère aîné. Le corps d'Arès sera plus tard retrouvé par Marine au Mont Étoilé, celui de Shion reposant probablement quelque part dans un cercueil à ce même endroit.

À noter qu'en japonais, 弟 (otôto) peut aussi bien signifier "petit frère" que "disciple" ou "assistant". En bref, une jeune personne qui apprend un art ou un métier auprès d'un mentor plus âgé. Le 教皇の弟 (kyôkô no otôto) de la version originale japonaise peut donc signifier aussi bien "jeune frère du Pope" que "jeune assistant du Pope". La deuxième acception semble plus logique dans le contexte de la série.

Voir également 

Grand Pope

Personnage de Saint Seiya